Mysterien (von altgriechisch mystērion „geheimer Kult“) steht für:

 Plural von Mysterium, Geheimnisse
 Geheimkulte, siehe Mysterienkult
 Mysterien (Roman) von Knut Hamsun (1892)

Siehe auch:
 Mysterienspiel (religiöse Darstellung)
 Mysterien von Eleusis (antike griechische Initiations- und Weiheriten)
 Mysterien des Lebens Jesu
 Mysterien eines Frisiersalons (surrealer Kurzspielfilm 1922)
 Mysterienvilla (antike Villenanlage nahe Pompeji)
 Cham-Mysterien (rituelle tibetische Musik)
 Mysterium (Begriffsklärung)
 Mystery (Begriffsklärung)